Тит Вергиний Трикост () може да се отнася за:

 Тит Вергиний Трикост Целимонтан (консул 496 пр.н.е.), римски политик
 Тит Вергиний Трикост Рутил, римски политик, консул 479 пр.н.е
 Тит Вергиний Трикост Целимонтан (консул 448 пр.н.е.), римски политик